Lanuéjols puede referirse a: 

 Lanuéjols, comuna de Gard.
 Lanuéjols, comuna de Lozère.